Sainte-Agathe ist die Bezeichnung folgender Gemeinden:
 Sainte-Agathe (Puy-de-Dôme), Département Puy-de-Dôme, Frankreich
 Sainte-Agathe-des-Monts, Provinz Québec, Kanada

Gemeinden in Frankreich mit Namenszusatz:
 Sainte-Agathe-d’Aliermont, Département Seine-Maritime
 Sainte-Agathe-en-Donzy, Département Loire
 Sainte-Agathe-la-Bouteresse, Département Loire